50-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 18 по 27 июля 1976 года в специально переоборудованном ледовом дворце «Сен-Мишель арена» в Монреале (Канада). В нём приняли участие 173 атлета из 46 стран. Этот чемпионат был проведён в рамках соревнований по тяжёлой атлетике на XXI летних Олимпийских играх. В отличие от олимпийского турнира помимо наград в сумме двоеборья разыгрывались также малые медали в отдельных упражнениях (рывке и толчке).

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1976
Спорт в Канаде в 1976 году
Июль 1976 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде